Доможиров — фамилия.

 Доможировы — русский дворянский род.
 Доможировы — русский дворянский род из казаков станиц Верхнеуральской и Магнитой 2-го ВО ОКВ.

Известные носители 
 Доможиров, Александр Михайлович (1850—1902) — русский контр-адмирал.
 Доможиров, Лев Николаевич (1868—?) — русский военачальник, генерал-майор, участник Белого движения.
 Доможиров, Евгений Валерьевич (род. 1974) — российский политик, депутат Законодательного собрания Вологодской области.
 Доможиров, Фёдор Дмитриевич (1857—1909) — генерал-лейтенант Генерального штаба.

 Доможирова, Евгения Петровна (1871—1933) — святая Русской православной церкви, мученица.